Джо́зеф Смит (; 25 июня 1889 — 11 августа 1971), более известный как Джо Смит ()  — английский футболист и футбольный тренер. В качестве игрока наиболее известен по своим выступлениям за «Болтон Уондерерс», в котором был нападающим. Был главным тренером «Блэкпула» на протяжении 23 лет и привёл клуб к победе в финале Кубка Англии 1953 года.

Карьера футболиста 
Смит родился в 1889 году в Дадли, Западный Мидленд. Он начал играть за клуб «Кру Александра», но свой первый профессиональный контракт подписал с клубом «Болтон Уондерерс» в 1908 году. В «Болтоне» он выступал на позиции инсайда или центрального нападающего. Во время Первой мировой войны выступал в качестве гостя за «Челси» и «Порт Вейл». В сезоне 1920/21 Смит забил 38 голов в чемпионате, став лучшим бомбардиром Первого дивизиона в сезоне. Всего за 19 лет, проведённых в «Болтоне», Смит забил 277 голов в 492 матчах. В 1923 и 1926 годах Смит помог «Болтону» выиграть два Кубка Англии.

С 1927 по 1929 годы Смит играл в клубе «Стокпорт Каунти», за который провёл 70 матчей в чемпионате и забил 61 гол.

В 1929 году перешёл в клуб «Дарвен», где был играющим тренером на протяжении двух сезонов. Впоследствии выступал за «Манчестер Сентрал» и «Хайд Юнайтед», после чего завершил карьеру игрока.

Карьера в сборной 
Первый матч за сборную Англии Джо Смит провёл 15 февраля 1913 года. Это была игра Домашнего чемпионата Британии против сборной Ирландии на стадионе «Уиндзор Парк» в Белфасте. Ирландцы одержали победу в матче со счётом 2:1.

После этого Смит провёл ещё четыре матча за сборную, сыграв против Уэльса (в этой встрече он отметился голом), Шотландии, Ирландии и снова против Уэльса.

Тренерская карьера

Дарвен 
В 1929 году Смит стал играющим тренером в клубе «Дарвен». Он забил 42 гола в 51 матче за клуб. Параллельно он руководил командой в качестве тренера, выиграв чемпионат комбинации Ланкашира (дважды), Кубок комбинации (дважды), Молодёжный кубок Ланкашира и Трофей вызова Ланкашира.

Рединг 
В 1931 году Смит повесил бутсы на гвоздь и стал главным тренером клуба Третьего южного дивизиона «Рединг». Он провёл в клубе четыре сезона, за которые «Рединг» дважды занимал второе место в своём дивизионе.

Блэкпул 

В августе 1935 года Смит был назначен новым главным тренером «Блэкпула», заменив на этом посту ушедшего в отставку Сэнди Макферлена.

В сезоне 1936/37 (втором сезоне Смита в «Блэкпуле») он вывел свой клуб в Первый дивизион.

10 марта 1939 года Смит и директор «Блэкпула» Альберт Хиндли попали в заголовки газет, подписав Джека Доддса из «Шеффилд Юнайтед» за рекордную сумму в £10 000.

В начале 1950-х тройка нападающих в лице Мортенсена, Мэтьюза и Мади, сформированная Джо Смитом, обеспечила «Блэкпулу» попадание в три финала Кубка Англии (из них «Блэкпул» два матча проиграл и один выиграл), а также высокие места в чемпионате. 21 сезон из 23, в которых Смит был главным тренером клуба, «Блэкпул» провёл в высшем дивизионе чемпионата Англии.

В 1953 году Джо Смит выиграл с «Блэкпулом» Кубок Англии, обыграв в финале свой бывший клуб, «Болтон».

В 1958 году 68-летний Смит из-за проблем со здоровьем ушёл в отставку с поста главного тренера «Блэкпула». Под его руководством команда провела 714 матчей в Футбольной лиге, выиграв 306 матчей (43 %), сыграв вничью 164 раза и проиграв 244 раза. Совет директоров клуба наградил его солидным денежным пособием, а также приобрёл для него дом в Блэкпуле.

11 августа 1971 года Джо Смит умер в Блэкпуле в возрасте 82 лет.

Тренерская статистика

Достижения

В качестве игрока 
 Болтон Уондерерс
 Обладатель Кубка Англии (2): 1923, 1926
 Победитель Второго дивизиона: 1908/09

В качестве тренера 
 Блэкпул
 Обладатель Кубка Англии: 1953
 Финалист Кубка Англии: 1948, 1951
 Серебряный призёр Первого дивизиона: 1955/56

Личные достижения 
 Рекордсмен «Болтон Уондерерс» по количеству голов в сезоне: 38 голов

Статистика выступлений

Примечания

Литература

Ссылки 
 Профиль Смита на сайте Darwen Royal British Legion 
 Профиль Смита на сайте Spartacus Educational 
 Фотография состава «Дарвена» 1931 года. Смит в нижнем ряду, четвёртый слева
 Тренерский профиль Смита на сайте Soccerbase 

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки сборной Англии по футболу военного времени
Игроки ФК «Кру Александра»
Игроки ФК «Болтон Уондерерс»
Игроки ФК «Стокпорт Каунти»
Игроки ФК «Дарвен»
Игроки ФК «Манчестер Сентрал»
Игроки ФК «Хайд Юнайтед»
Гостевые игроки военного времени ФК «Челси»
Футбольные тренеры Англии
Тренеры ФК «Рединг»
Тренеры ФК «Блэкпул»